Osoby
 Daniel Edusei (* 1980, Kumasi), ghański piłkarz
 Mark Edusei (* 1976, Kumasi), ghański piłkarz